Mujica es un apellido vasco, originado en la localidad de Múgica. Puede referirse a varias distintas personalidades: 
Personas
 Alba Mujica, actriz argentina, hermana de René Mugica.
 Bárbara Mujica, actriz argentina, hija de la anterior.
 Bárbara Mujica, escritora estadounidense.
 Aylín Mujica, actriz cubana.
 Emilio Mújica Montoya, economista y político mexicano.
 Fernando Lazcano Mujica, político chileno.
 Héctor Mujica, comunicador social venezolano.
 Hugo Mujica, sacerdote y ensayista argentino.
 José Mujica, político uruguayo, Presidente de la República.
 Juan María Mújica, futbolista español.
 Juan Martín Mugica, futbolista uruguayo.
 Luis Otero Mujica, militar chileno
 Luis Mujica, Escritor y poeta Mexicano, Estado de México. 
 David Mujica, Músico y compositor colombiano.
 Manuel Mujica (varias personas con este nombre).
 Martín de Mujica y Buitrón, militar español, gobernador colonial de Chile.
 Rafaela de Vera Mujica y López Pintado, virreina colonial del Río de la Plata.
Lugares
 Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mujica en Morelia, México.